Дискография – южнокорейского бойбенд SHINee, основанный в 2008 году компанией S.M. Entertainment. Дискография включает в себя 12 студийных альбомов  (два из которых были раздельными релизами), четыре концертных альбома, десять видео-альбомов, шесть мини-альбомов, тридцать семь синглов и сорок три видеоклипа. Они также выпустили десять саундтреков к различным корейским дорамам и участвовали в записи летнего и зимнего альбомов 2009 Summer SMTown – We Are Shining и 2011 Winter SMTown – The Warmest Gift с другими артистами SM. Дебют состоялся 25 мая 2008 года с выходом мини-альбома Replay.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Другие песни, попавшие в чарты

Видеография

Примечания

Комментарии

Источники 

SHINee